Сталь  — сплав заліза з вуглецем.
 Стадіон «Сталь» — багатофункціональний стадіон у місті Алчевську Луганської області.
 «Сталь» (Алчевськ) — український футбольний клуб з міста Алчевська Луганської області.
 «Сталь» (Кам'янське) — український футбольний клуб з міста Кам'янське Дніпропетровської області.
 «Сталь» (Костянтинівка) — радянський футбольний клуб з міста Костянтинівки Донецької області, який існував у 1936–1938 роках.
 «Сталь» (Бжеґ) () — польський футбольний клуб з міста Бжеґ.
 «Сталь» (Ряшів) () — польський футбольний клуб з міста Ряшів.
 «Сталь» (Стальова Воля) () — польський футбольний клуб з міста Стальова Воля.
 «Сталь» (Мелець) () — польський футбольний клуб з міста Мелець.
 Сталь (фільм) () — американський фільм Кеннета Джонсона, знятий у 1997 році.

 Герман Фердинандович Сталь — генерал-хорунжий українського війська.
 Сталь Ж. — П'єр-Жуль Етцель.
 Сталь Людмила Миколаївна (1872-1939) — діяч революційного руху в Україні й Росії та міжнародного жіночого руху. 
 Мадам де Сталь — Жермена де Сталь